Leon II., bizantski car, vladao 474.
 Leon II., papa
 Leon II., kralj Armenije
 Leon II. Abhaški